

Sigle
 Thesaurus Linguae Etruscae – repertorio lessicale della lingua etrusca pubblicato nel 1978 da Massimo Pallottino

Codici 
 TLE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Toliara, Toliara (Madagascar)